Reiss bzw. Reiß steht für:
 Reiss (Familienname) (Reiß), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reiss (Highland), Ortschaft in der  traditionellen Grafschaft Caithness, Council Area Highland, Schottland
 (1577) Reiss, Asteroid des Hauptgürtels
 Filmtheaterbetriebe Georg Reiss in Kassel
 Reiss (Einheit), altes Heumaß

Siehe auch:
 Reiss-Relation nach Michel Reiß
 Haus Reiss
 Reihs
 Reis (Begriffsklärung)
 Reisz
 Rice